Гран-при Великобритании 2019 года () — автогонка, деcятый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 12—14 июля на трассе «Сильверстоун» в Силверстоне, Великобритания. Это был 10-й этап сезона 2019, 74-й Гран-при Великобритании в истории — 70-й в рамках чемпионатов «Формулы-1» и 54-й на трассе «Сильверстоун».

Победу одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes, став первым гонщиком в истории победившим на Гран-при Великобритании.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 31 очко от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер кубка конструкторов Mercedes опережал на 135 очков преследующую их Ferrari.

Шины 
Шины в Pirelli традиционно выбрали самые жесткие — под маркировкой Hard, Medium и Soft использовались составы C1, C2 и С3. 

В Mercedes и Red Bull Racing использовали шины Medium во второй части квалификации — и только они в первой десятке стартовали не на Soft. Позади тоже многие выбрали Medium, во второй десятке на Soft начинали гонку только Грожан, Магнуссен и Квят.

Свободные заезды 
Первую сессию пятничных свободных заездов выиграл Пьер Гасли. Во второй сессии в пятницу первым был Валттери Боттас. Лучшее время в субботней сессии показал Шарль Леклер .

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +19…18С, трасса +31…29С

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +19…18С, трасса +31…27С

|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Примечания 
  Льюис Хэмилтон заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Себастьян Феттель из за аварии с Максом Ферстаппеном финишировал 15-м, но получил 10-секундный штраф к итоговому времени.
  Антонио Джовинацци вылетел с трассы из-за механической проблемы.
  Ромен Грожан столкнулся колёсами с напарником по команде, потерял темп и свернул в боксы для смены шин. В итоге, из за механических проблем сошёл после 9 круга.
  Кевин Магнуссен столкнулся колёсами, с напарником по команде, потерял темп и свернул в боксы для смены шин.. В итоге, из-за механических проблем сошёл после 6 круга.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Ф1

Гран-при Великобритании
Спорт в Великобритании в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Июль 2019 года